

Astronomia 
 11072 Hiraoka – asteroide della fascia principale

Persone 
 Gonpachirō Hiraoka (1883-1943) – pittore giapponese
 Hiroaki Hiraoka (1969) – calciatore giapponese
 Hiroaki Hiraoka (1985) – judoka giapponese
 Naoki Hiraoka (1973) – calciatore giapponese
 Sadatarō Hiraoka (1863-1942) – politico giapponese
 Taku Hiraoka (1995) – snowboarder giapponese
 Yasuhiro Hiraoka (1986) – calciatore giapponese
 Yasunari Hiraoka (1972) – calciatore giapponese
 Yūta Hiraoka (1984) – attore giapponese